Campoleone ima više značenja:
 Campoleone, Arezzo
 Campoleone, Latina